Оле́г Крыжано́вский:
 Крыжановский, Олег Леонидович (1918—1997) — российский энтомолог и колеоптеролог
 Крыжановский, Олег Прокофьевич (1942—2010) — советский и украинский учёный-историк